Цветана Піронкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Петра Квітова.

Квітова виграла титул, у фіналі пермігши співвітчизницю Кароліну Плішкову з рахунком 7–6 (7–5), 7–6 (8–6).

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло. 
{{columns-list|2|
  Симона Халеп (Знялась через хворобу шлунково-кишкового тракту)
  Петра Квітова (переможниця)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Каролін Возняцкі (1 коло, знялася через травму лівого зап'ястка)
  Анджелік Кербер (півфінал)
  Катерина Макарова (2 коло)
  Домініка Цібулкова (2 коло)
  Флавія Пеннетта (1 коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Цветана Піронкова (кваліфікувалася)
  Ірина-Камелія Бегу (1 коло)
  Тімеа Бачинскі (знялась, але змагалась у Шеньчжені)
  Чжан Шуай (1 коло)
  Ярослава Шведова ''(1 коло)
  Крістіна Младенович (кваліфікувалася)
  Шелбі Роджерс (1 коло)
  Анна Кароліна Шмідлова (2 коло)
  Яніна Вікмаєр ''(1 коло)
}}

 Кваліфікувалися 

щасливий лузер
  Ніколь Гіббс

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

2015 у тенісі
Apia International Sydney 2015